La línea 230 es una línea de ómnibus suburbana que une Montevideo con el Barrio Obelisco de Las Piedras en el departamento de Canelones.

Recorridos 

Ida
Terminal Río Branco
 Río Branco
 Galicia
 Avenida Libertador General Juan Antonio Lavalleja
 Circunvalación del Palacio Legislativo (Avenida de las Leyes)
 Avenida Agraciada
 San Quintín
 Avenida General Eugenio Garzón
 Camino Carmelo Colman
 Terminal Colón
 Camino Carmelo Colman
 Ruta César Mayo Gutiérrez
 Avenida José Batlle y Ordóñez
 Doctor Enrique Pouey
 General Artigas
 Francisca Asnar de Artigas
 Juana de Arco
 Libertador San Martín
 Camino Moreira
 Washington
 San Luis
Barrio Obelisco

Vuelta
Barrio Obelisco
 San Luis
 Washington
 Libertador San Martín
 Juana de Arco
 Francisca Arnal de Artigas
 General Artigas
 República Argentina
 General Flores
 Doctor Enrique Pouey
 Avenida José Batlle y Ordóñez
 Ruta César Mayo Gutiérrez
 Camino Carmelo Colman
 Terminal Colón
 Camino Carmelo Colman
 Avenida General Eugenio Garzón
 Santa Lucía
 San Quintín
 Juan B Pandiani
 Avenida Agraciada
 Paraguay
 Avenida Libertador General Juan Antonio Lavalleja
 Avenida Uruguay
 Ciudadela
 Juncal
 Cerrito
 Paysandú
 Andes
Terminal Baltasar Brum

Paradas 

Ida

Código de parada → Calle

 7248	Andén 22
 6739	Avenida Rondeau
 6502	Nueva York
 6500	Venezuela
 6453	Avenida General Flores
 6443	General Luna
 6442	Alfredo García Morales
 6445	Grito De Asencio
 6438	Bulevar General Artigas
 6439	Capurro
 6447	Avenida Lucas Obes
 6448	Mariano Sagasta
 7177	Santa Lucia
 6815	Emancipación
 6823	Islas Canarias
 6817	Facultad De Agronomía
 6810	Camino Ariel
 6806	Bulevar Batlle Y Ordóñez
 6811	Camino Edison
 6808	Camino Casavalle
 6830	Camino Vidiella (Plaza Colón)
 6813	Camino Durán
 6623	Camino Carlos A. López
 6629	Fernando Menck
 7593	Camino Túpa
 6632	Camino Hilario Cabrera
 6621	Camino Varzi (Testigos De Jehová)
 6628	Bernardo Etchevarne
 6626	Camino Uruguay
 6627	Daymán
 6635	Camino Abrevadero (Puente La Paz)
 6636	Rincón
 6638	Enrique Erro
 6619	Avenida Batlle Y Ordóñez
 6411	Rosa Giffuni
 6409	General Artigas
 6752	Javier De Viana
 6751	Garibaldi Km 18
 6756	Tomás Aldabalde
 6754	Teresa Muñoz
 6744	De La Merced
 6746	Atma
 6748	La Sibarita
 6740	Barrios Amorín
 6742	17 Metros 
 6718	Juan Ortíz
 6715	Atanasio Sierra
 6716	Carmelo Colman
 6720	Manuel Freire
 6717	Senén Rodríguez
 7768	Garibaldi
 7769	Rivera
 7770	Torres Garcia
 7771	San Antonio
 6759	E Sosa
 6760	Frente Hipódromo
 6730	Frente Escuela Pública
 6727	Cerrillos
 6731	Juana De Arco
 7595	Américo Vespucio
 7174	Camino Moreira
 7172	Washington
 7180	San Luis

Vuelta
 
 7180	San Luis
 7171	San Martín
 7174	Camino Moreira
 7173	Américo Vespucio
 6731	Juana De Arco
 6727	Cerrillos
 6730	Frente Escuela Pública
 6764	San Cono
 6767	Valdenegro
 6766	V Gómez
 6800	José Pedro Varela
 6803	Roosevelt
 6801	Lavalleja
 6802	Pilar Cabrera
 6798	25 De Mayo
 6799	Doctor Enrique Pouey
 6724	Senén Rodríguez
 6719	Manuel Freire
 6721	Manuel Meléndez
 6723	Ramón Ortíz
 6743	Complejo Cobena
 6741	Barrios Amorín
 6749	La Sibarita
 6747	Atma
 6745	17 Metros
 6755	Teresa Muñoz
 6757	Tomás Aldabalde
 6750	Garibaldi Km 18
 6753	Javier De Viana
 6410	Avenida Batlle Y Ordóñez
 6412	Rosa Giffuni
 6620	Ruta César Mayo Gutiérrez
 6639	Enrique Erro
 6637	Rincón
 6631	Puente La Paz
 7596	Daymán
 6634	Camino General Osvaldo Rodríguez
 7597	Bernardo Etchevarne
 6622	Camino Varzi
 6633	Camino Hilario Cabrera
 7598	Camino Túpa
 6630	Fernando Menck
 6624	Camino Carlos A. López
 6814	Camino Durán
 6828	Plaza Colón
 6809	Camino Casavalle
 6812	Camino Edison
 6807	Bulevar José Batlle Y Ordóñez
 6805	Camino Ariel
 6818	Facultad De Agronomía
 6824	Avenida Islas Canarias
 6816	Emancipación
 7176	Juan Pandiani
 6446	Julián Álvarez
 6450	Pablo Zufriategui
 6440	Capurro
 6449	Maturana (Bvar. Artigas)
 6451	Plaza San Martín
 6452	Tapes
 7513	General Aguilar
 7514	General Pacheco
 7518	General César Díaz
 7515	Panamá
 6501	Nicaragua
 7516	La Paz
 7517	Paysandú
 7204	Río Branco
 7206	Ciudadela
 7316	Terminal Baltasar Brum

Localidades servidas 

El 230 pasa por: Centro, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Capurro, Prado, Paso Molino, Belvedere, Sayago, Colón, Abayubá, La Paz, Las Piedras.

Ramales 

 230 Montevideo - Las Piedras (DIRECTO)

Tarifas 

 Boleto G
  $38.00
  Habilita a viajar un máximo de 8 kilómetros dentro de Canelones.

 Boleto I
  $44.00 
  Habilita a viajar desde Tiscornia y Santos Lugares km 20 hasta Cantera Bonilla o Las Piedras y viceversa.
  Habilita a viajar desde Puente Límite hasta Barrio Obelisco y viceversa.

 Boleto M
  $55.00
  Habilita a viajar desde Montevideo hasta el km 18 y viceversa.

 Boleto O 
  $68.00
  Habilita a viajar desde Montevideo hasta km 28, Barrio Obelisco y viceversa.
 
Vigencia: Septiembre/2019

Referencias 

 http://cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php?task=VIEW&oid=23
 http://cutcsa.com.uy/index.php?oid=52

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo